Cerovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Ravno
 Cerovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Tešanj
 Cerovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje

 Cerovac – wieś w Serbii, w okręgu podunajskim, w gminie Smederevska Palanka
 Cerovac – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w mieście Kragujevac
 Cerovac – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Šabac

 Cerovac – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Bizovac
 Cerovac – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Jakšić
 Cerovac – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Gračac

 Donji Cerovac – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Slunj
 Gornji Cerovac – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Slunj
 Cerovac Barilovićki – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Barilović
 Cerovac Vukmanićki – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Karlovac